Кувер се може односити на:
 Кувер (владар)
 Кувер (угоститељство)